Maiko peut être :
 , apprentie geisha.

Nom propre 
 Maiko, nom de scène de la chanteuse-bassiste des groupes pop ZONE et MARIA
 , prénom  d'origine japonaise ;

Lieu 
 Maiko, rivière du Congo-Kinshasa, affluent du fleuve Congo
 Parc national de la Maiko, aire protégée du Congo-Kinshasa
 Gare de Maiko, gare ferroviaire de Kobe, au Japon
 Maiko, centre balnéaire de la préfecture de Hyōgo, au Japon